Endgültig steht für:

 Endgültig (Film), US-amerikanischer Fernsehfilm von Lorraine Senna
 Endgültig (Roman), Roman von Andreas Pflüger